Виньо може да се отнася за:
 Винсент дю Виньо (1901 – 1978), американски биохимик
 Жил Виньо (р. 1928), канадски поет и певец
 Каролин Виньо (р. 1975), френска актриса
 Уиниао, етническа група в Северна Америка